het woord uit het NAVO-spellingsalfabet voor de letter "B"
vervoer
Bravo, sinds 11 december 2016 een naam voor het regionale busvervoer in de provincie Noord-Brabant.
Bravo (automerk), een Frans automerk
Bravo Airlines, een Spaanse luchtvaartmaatschappij 
Fiat Bravo/Brava, een type auto van FIAT
Fiat Bravo (2007), nog een type auto van FIAT

diverse televisiekanalen
 Bravo! (Canada) (Canada)
 Bravo (Verenigd Koninkrijk)
 Bravo (Verenigde Staten)

overige
Valle de Bravo, een stadje in de Mexicaanse staat Mexico
Johnny Bravo, een humoristische tekenfilmserie
Bravo!, een Belgisch striptijdschrift (1940-1951)
Bravo (hop), hopvariëteit
Bravo (band), een Spaanse band

BRAVO kan verwijzen naar:
BRAVO (tijdschrift), een Duits tienertijdschrift
BRAVO (racing), een race vereniging voor oldtimers

Personen
Claudio Bravo, een Chileense voetballer
Daniel Bravo, een Franse voetballer 
Nicolás Bravo, een Mexicaanse militair en politicus
Omar Bravo, een Mexicaanse voetballer
Raúl Bravo, een Spaanse voetballer

Zie ook
Rio Bravo (doorverwijspagina)